Restoux est un nom de famille français notamment porté par :

 Jean-Marc Restoux (mort en 2012), militant français ;
 Marie-Claire Restoux (née en 1968), judoka et femme politique française.

Notes et références 

Patronyme normand